Apianus ist ein Einschlagkrater im südlichen Zentralhochland des Mondes. Der Krater liegt nordöstlich von Aliacensis und nordwestlich von Poisson. Am nordwestlichen Rand grenzt unmittelbar Krusenstern an.

Der äußere, insbesondere nordöstliche Rand des Kraters ist durch weitere Einschläge geformt und mit mehreren kleinen Kratersenken überzogen. Der südöstliche Rand zeigt Spuren von Erosion. Der Zentralkrater hat einen mittleren Durchmesser von 63 Kilometern und eine mittlere Tiefe von 2080 Metern. Die Kratersenke am südöstlichen Rand, Apianus B, ist Teil einer Gruppe aneinander angrenzender Senken, die Apianus T und Apianus U umfassen. Der innere Grund des Zentralkraters ist nahezu glatt, leicht konvex gewölbt und ohne Erhebung. Die ebene Oberfläche wird nur von kleineren Einschlägen durchbrochen.

Zu Apianus gehört eine Vielzahl weiterer Krater und Kratersenken der Umgebung.

Der Krater stammt aus der nektarischen Epoche vor ungefähr 3,92 bis 3,85 Mrd. Jahren.

Apianus ist nach dem deutschen Renaissance-Gelehrten Petrus Apianus benannt. Der Name gilt offiziell seit 1935 als internationaler Standard und ist bei der Internationalen Astronomischen Union (IAU) eingetragen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Apianus auf The-Moon Wiki
 Krater Apianus: Mondkarte LAC-95 des Aeronautical Chart and Information Centers der United States Air Force im Lunar Map Catalog des Lunar and Planetary Institute
 Krater Apianus: Verfügbare Mondkarten gemäß dem Astrogeology Research Program der United States Geological Survey
 Krater Apianus im Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon des Lunar and Planetary Institute

Einschlagkrater (Mond)